Příjmení Frazier nese více různých osobností:

 Charles Frazier (* 1950) – americký spisovatel historických románů
 Chris Frazier (* 1967) – americký hudebník
 Joe Frazier (1944–2011) – americký boxer

Externí odkazy